Fred Worrall – calciatore inglese
 Joe Worrall – calciatore inglese
 John Worrall – filosofo della scienza inglese
 Luke Worrall – modello inglese
 William Worrall Mayo – medico inglese